Giuseppe Torriani (1904-1942), joueur de football italien
 Giovanni Torriani (1500-1585), horloger, ingénieur et constructeur d’automates hispano-milanais
 Leonardo Torriani (1559-1628), est un ingénieur militaire et architecte d'origine italienne
 Maria Antonietta Torriani (1840-1920), romancière italienne
 Richard Torriani, dit Bibi Torriani (1911-1988), joueur de hockey sur glace et lugeur suisse
 Vico Torriani (1920-1998), chanteur et acteur suisse

Voir aussi 
 Famille della Torre

Patronyme italien
Patronyme hispanique
Patronyme suisse
Homonymie de patronyme